Arsenal F.C., nogometni klub a sjedištem u sjevernom Londonu
 Arsenal Kijev, nogometni klub iz Kijeva
 Arsenal (ustanova), ustanova za izradu, popravak i čuvanje oružja, streljiva, vozila, brodova i drugih tehničkih sredstava
 Arsenal (Zadar), spomenik kulture nulte kategorije u Zadru, izgrađen u 18. stoljeću 
 Arsenal (Pula), gradska četvrt u Puli i nekadašnja glavna baza Austrougarske ratne mornarice